Port lotniczy Westkapelle – heliport położony w miejscowości Knokke-Heist, w Belgii.

Bibliografia 

 Great Circle Mapper

Westkapelle